In questo mondo di ladri – album di Antonello Venditti del 1988
In questo mondo di ladri – singolo di Antonello Venditti tratto dall'omonimo album
In questo mondo di ladri – film del 2004 diretto da Carlo Vanzina